Szczytno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la Voïvodie de Varmie-Mazurie
 Szczytno, municipalité (gmina) de Szczytno
 Szczytno, ville de la voïvodie de Varmie-Mazurie siège de cette gmina

dans la voïvodie de Mazovie
 Szczytno, village du powiat de Płock
 Szczytno, village du powiat de Płońsk 
 Szczytno, village du powiat de Varsovie-ouest

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Szczytno, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Szczytno, village 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Szczytno, village